Die Saison 2013/14 war die 22. Spielzeit der belarussischen Extraliga, der höchsten belarussischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte HK Njoman Hrodna.

Modus 
Die Saison wurde in drei Phasen aufgeteilt. Zunächst bestritten alle zehn Mannschaften eine gemeinsame Hauptrunde, in der jede Mannschaft 36 Spiele absolvierte. Anschließend wurden die Mannschaften in zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften eingeteilt. In den jeweiligen Gruppen absolvierten die Teilnehmer 16 weitere Spiele unter Mitnahme der Punkte aus der ersten Saisonphase. Die fünf Mannschaften der Gruppe A sowie die drei bestplatzierten Mannschaften der Gruppe B qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Spielzeit null Punkte.

Erste Saisonphase 

Der HK Liepājas Metalurgs aus Lettland nahm im Gegensatz zu den Vorjahren nicht an der Extraliga teil, so dass ausschließlich belarussische Mannschaften antraten.

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage, N = Niederlagen

;

Zweite Saisonphase

Gruppe A

Gruppe B

Beste Scorer

Playoffs

Turnierplan

Beste Scorer

Belarussischer Meister

Weblinks 
 Tabelle nach der zweiten Saisonphase bei pointstreak.com
 Topscorer der regulären Saison bei pointstreak.com
 Topscorer der Play-offs bei pointstreak.com

Extraliga-Saison (Belarus)
Eishockeysaison 2013/14